Por Grand Ridge pode estar à procura de:

 Grand Ridge (Flórida)
 Grand Ridge (Illinois)

Desambiguações de topônimos